

Patronyme 

 Huh Gak, un chanteur sud-coréen.

Sigle 
GAK peut désigner :
 Grazer AK, un club de sports autrichien ;
 Gak (où GAK signifie Guitar and Keyboard), un surnom du compositeur britannique Aphex Twin ;
 GAK, un EP de musique électronique d'Aphex Twin ;
 GAK, un modèle de camion du constructeur français Berliet.